— японская анимационная студия со штаб-квартирой в токийском районе Тоётаманака специального района Нэрима. Основана 21 января 1986 года.

История 
После банкротства Tsuchida Production продюсер Хиромити Могаки, также работавший над проектами этой студии, основал новую компанию Studio Comet, в которую привлёк часть бывших сотрудников Tsuchida Production. Название студии происходит от события 1986 года, когда комета Галлея пролетала поблизости от земли.

Известные сотрудники 
 Хироси Канадзава (режиссёр анимации, художник по персонажам)
 Кадзуо Харада (продюсер анимации, звуковые эффекты и звукорежиссёр)
 Син Мисава (анимация)

Работы 
В алфавитном порядке

Примечания

Ссылки 
 Studio Comet homepage  
 

Аниме-студии
Компании Токио
Компании, основанные в 1986 году